Il singolare dell'U.S. Pro Indoor 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Tomás Carbonell.

Jim Courier ha battuto in finale 6–4, 6–3 Chris Woodruff.

Teste di serie

  Thomas Enqvist (secondo turno)
  Jim Courier (campione)
  Wayne Ferreira (primo turno)
  Marcelo Ríos (quarti di finale)

  Mark Philippoussis (primo turno)
  Mark Woodforde (semifinali)
  Todd Woodbridge (semifinali)
  Byron Black (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

U.S. Pro Indoor 1996
ATP Tour 1996